DZIDZIO, или „Дзидзьо“, е украинска музикална група от гр. Новояворовск, Лвовска област.

Създадена е през септември 2009 г. от музикантите Михаил Хома (Дзидзьо) – вокал, Олег Турко (Лесик) – китара и бек вокал, Назарий Гук (Юлик) – клавишни инструменти и с помощта на Андрей Кузьменко, вокалист на украинската рок група Скрябин. Популярни песни на групата са „Ялта“, „Сам-сама“, „Каділак“ и „Сусіди“ (Съседи). Думата „дзидзьо“ на западноукраински диалект означава „чичо“.

През 2012 г. излиза първият албум на групата „Ха-ха-ха“, който включва 14 песни. Заснети са клипове към 10 от песните.

На 18 май 2013 г. Лвовският комбинат за замразени продукти „ЛИМО“ заедно с групата официално представя сладолед с марката „Дзидзьо“.

Дискография

Албуми 
 2014 – „DZIDZIO Хіти“

 2012 – „ХА-ХА-ХА“

Сингли

Клипове

Филми (DZIDZIOFILM)

Източници

Въшни препратки 
 Официален сайт на групата
 Официален канал в Ю Тюб
 Официална страница във Фейсбук
 Официална страница във ВКонтакте
 Официална страница в Instagram
 Официална страница в Google+

Украински музикални групи
Лвовска област